

Patronyme 

 Jacques Tenon (1724-1816), chirurgien et académicien français.

Toponyme 

 Hôpital Tenon, hôpital parisien.

Autres 
  Tenon, élément d'assemblage de pièces de bois ;

En organologie  
 Tenon, élément d'assemblage des différentes parties d'un instrument à vent de la famille des bois.